Fernando Lozano puede referirse a:

 Fernando Lozano Montes (1844 - 1935), periodista y librepensador español.
 Fernando Lozano Rodríguez (1940-), director de orquesta y músico mexicano.
 Fernando Lozano Pérez, torero español.
 Fernando Lozano Díaz, actor de cine y televisión mexicano.
 Fernando Lozano (escultor), artista, pintor y escultor español.
 Fernando Lozano Gómez, historiador y profesor español.
 Fernando Lozano Llamas, actor y conductor de TV